Następujące okręty Royal Navy nosiły lub miały nosić nazwę HMS New Zealand, pochodzącą od dominium Nowej Zelandii:
 HMS "New Zealand" (1905) − pancernik (przeddrednot) typu King Edward VII, zwodowany w 1904 roku, w służbie od 1905 roku, w 1911 roku przemianowany na HMS "Zealandia", sprzedany na złom w 1921 roku;
 HMS "New Zealand" (1912) − krążownik liniowy typu Indefatigable, zwodowany w 1911 roku, w służbie od 1912 roku, sprzedany na złom w 1922 roku;
 HMS "New Zealand" − planowany lotniskowiec typu Malta, zamówiony w 1943 roku. Zamówienie anulowano w grudniu 1945 roku.

Bibliografia 
 

New Zealand